Vym peut avoir plusieurs sens :

Hydronyme 
 Vym, rivière de Russie

Informatique 
 Vym, logiciel